Parc des Chutes-de-la-Chaudière, un parc situé dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ();
 Chutes-de-la-Chaudière, une circonscription électorale provinciale du Québec;
 Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière, une circonscription électorale fédérale du Québec.
 Les Chutes-de-la-Chaudière, ancienne municipalité régionale de comté